Иван Михайлович Балтийский (10 сентября 1903, пос. Муxrап — 20 ноября 1943, Вышний Волочек) — советский военачальник, генерал-майор (1943). Участник Советско-финской и Великой Отечественной войн. Командующий артиллерией 43-й армии.

Биография 
Родился в 1903 году в поселке Мучкап, Тамбовской губернии. В рядах Красной Армии с 1922 года. Член ВКП(б) с 1926 года.

Военное образование подучал: в 1922-1925 годах в Тамбовской пехотной школе, в 1933-1936 годах в Военной академии РККА имени Фрунзе, в 1931-1941 годах в Академии генерального штаба.

С  октября 1922 года проходил службу в 16-м артиллерийском полку 16-й стрелковой дивизии. С декабря 1936 года занимал должность помощника начальника артиллерии 66-й стрелковой дивизии. 

В 1941 году получил назначение на должность начальника артиллерии 59-го стрелкового корпуса. Во время Великой Отечественной войны служил на Калининском фронте в должности начальника штаба артиллерии 43-й армии Калининского фронта, затем командующего артиллерией 43-й армии. В августе 1941 года принимал участие в  Ельнинской наступательной операции. С ноября 1941 года 43 армия была включена в состав Западного фронта, и влилась в битву за Москву. В конце ноября вела бои с частями 34 пехотной и 19 танковой дивизии немцев в районе деревень Рогово, Горки, Ильино, Ольховка, Кузовлёво, позже принимала участие в контрнаступлении под Москвой. 

В 1942 году участвовал в Ржевско-Вяземской наступательной операции. С ноября 1942 года армия была возвращена в расположение Клинского фронта. 

Умер от ран 20 ноября 1943 года в госпитале в Калининской области. Похоронен на Воинском захоронении Вышневолоцкого водохранилища.

Воинские звания: старший лейтенант (30.12.1935); капитан (28.12.1936); майор; полковник; генерал-майор артиллерии (07.03.1943). Был женат, имел сына.

Награды 

 Орден Красной Звезды (08.10.1942).
 Орден Красного Знамени (04.06.1944 посмертно);
 Орден Отечественной войны 1-й степени (29.03.1944 посмертно);

Примечания

Литература 

 Командиры дивизий Красной Армии 1941—1945 / Д. Ю. Соловьёв, ЛитРес, : Том 2:. — 2020. — 120 с. — ISBN	978-5-532-08873-3

Командиры дивизионов в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Москву